Kleine Gracht (Bredevoort)
 Kleine Gracht (Hattem)
 Kleine Gracht (Maastricht)